Rödgadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödgadden (sydöst om Stenskär, Nagu), 
 Rödgadden (vid Nagelskären, Nagu), 
 Rödgadden (vid Kopparholm, Nagu), 

Robotskapade Finlandförgreningar